Poniatowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Poniatowa est une ville 
 Poniatowa est une gmina urbaine-rurale dont la ville de même nom est son siège
Voir aussi
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 dans la gmina de Poniatowa
Poniatowa-Kolonia est un village
Poniatowa-Wieś est un village